Колома има више значења:
 Колома (Калифорнија)
 Колома (Мичиген)
 Колома (Висконсин)